Милиц:

 Милиц, Себастьян — немецкий футболист, вратарь ФК «Вердер» (Бремен).
 Милиц — река в России, протекает в Солецком районе Новгородской области.